Пе́нзенская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пензенская улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
Пензенская улица — улица в Липецке (Новая Жизнь).
 Пензенская улица — улица в Новосибирске.
 Пензенская улица — улица в Перми.
 Пензенская улица — улица в Самаре.
 Пензенская улица — улица в Саратове.
 Пензенская улица — улица в Сочи.
 Пензенская улица — улица в Сызрани.
 Пензенская улица — улица в Ульяновске.
 Пензенская улица — улица в Тамбове.
 Пензенская улица — прежнее название Коммунальной улицы в Тамбове.

Украина 
 Пензенская улица — улица в Донецке.

Белоруссия 
 Пензенская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Пензенская улица — улица в Алма-Ате.